GOJ steht für:
 Flughafen Strigino (IATA-Code), russischer Flughafen

Goj steht für:
 Goj (Powiat Gliwicki), Ort im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Goi, ein auch im Deutschen verwendetes jiddisches Wort für einen Nichtjuden

Goj ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Goj (1905–1989; Pseudonym Óndra Łysohorsky), tschechischer Schriftsteller, Dichter, Literaturübersetzer, Philologe, Erschaffer der literarischen lachischen Sprache

goj steht für:
 Gowlan (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache der Gowari in Maharashtra, Madhya Pradesh und Chhattisgarh, Indien

Siehe auch:
 Goi (Begriffsklärung)
 Goy
 Koi (Begriffsklärung)

Abkürzung